Antonín Kalina je jméno vícero osob:

 Antonín Kalina (1870–1922) – český a československý politik a diplomat
 Antonín Kalina (1902–1990) – československý občan vězněný během druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald, kde zachránil více než 900 židovských dětí, za což byl in memoriam označen za Spravedlivého mezi národy
 Antonín Pravoslav Kalina (1873–1955) – český anarchistický aktivista a politik